

Сед-Йоль — річка у Республіці Комі, права притока Великої Ляги
 Сед-Йоль — річка у Республіці Комі, права притока Іжми